Colorado City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Colorado City (Arizona)
Colorado City (Colorado)
Colorado City (Texas)